Пища богов:

 Пища богов — возвышенно-поэтическое название амброзии

Литература
 «Пища богов» () (1904) — фантастический роман с элементами сатиры Герберта Уэллса
  (1964) — фантастический рассказ Артура Кларка

Кинематограф
 «Пища богов» () — американский фильм ужасов 1976 года
 «Пища богов 2» — канадский фильм ужасов 1989 года